Erva-fina é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Agrostis pourretii
 Agrostis truncatula subsp. truncatula
 Polypogon monspeliensis